Степан Соловьёв:
 Соловьёв, Степан Порфирьевич (1894—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Соловьёв, Степан Фёдорович (1819—1867) — русский купец и золотопромышленник, меценат, благотворитель многих географических экспедиций, коллекционер.